Onomàstica: 
 Mercedes, nom propi de dona en castellà, sovint María de las Mercedes (en català Mercè)
Addys D'Mercedes, cantant i compositora cubana
 Toponímia:
 (1136) Mercedes, asteroide
 Bisbat de Mercedes
 departament de Mercedes de la província de Corrientes, al nord-est de l'Argentina
 Mercedes (Buenos Aires), municipi de la província de Buenos Aires, a l'Argentina
 Mercedes (Corrientes), municipi de la província de Corrientes, a l'Argentina
 Mercedes (partit), partit de la província argentina de província de Buenos Aires
 Mercedes (Paraná), municipi de l'estat de Paraná, al Brasil
 Mercedes (Uruguai), capital del departament de Soriano, a l'Uruguai
 aeroport Internacional Las Mercedes de Managua, a Nicaragua
 Las Mercedes (estació), L'estació que forma part de la xarxa del Metro de Santiago de Xile
 Miscel·lània:
 Mercedes-Benz, fabricant d'automòbils
 Mercedes AMG Petronas Formula One Team, equip de Fórmula 1, propietat de Mercedes 
 Mercedes-Euklid

 Mercedes Cup
 Nuestra Señora de las Mercedes

 Vodafone Mclaren Mercedes